Säsongen 2012 spelade IFK Norrköping sin 72 säsong i Allsvenskan. Man slutade på 5:e plats och bästa målskytt var Gunnar Heidar Thorvaldsson med 17 mål.

Tabell

Referenser
 fotbollsweden Allsvenskan i Fotboll 2012

 

Fotboll i Sverige 2012
Fotbollssäsongen 2012 efter lag
2012